Ванда () — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Включает 53 эпифитных, реже литофитных или наземных видов.

Аббревиатура родового названия — V.

Распространены в континентальной части Юго-Восточной Азии, Индонезии, на севере Австралии. Название рода произошло от санскритского слова «vanda». Именно так называют эти растения жители Индии.

Биологическое описание 
Стебель цилиндрический, густо облиствённый с мясистыми ремневидными или вальковатыми кожистыми двурядно расположенными листьями. 
Растения имеют мощные воздушные корни серо-зеленого цвета.  Соцветия прямостоячие или наклоненные, пазушные, кистевидные, рыхлые, мало- или много цветковые.  Цветки от мелких до крупных размеров, часто яркоокрашенные и пёстрые, иногда ароматные.

Растения теплолюбивые (требуют температуру 22-25), очень светолюбивые, требовательные к влажности воздуха (70-90 %).

Синонимы 
 Trudelia Garay, 1986
  × Trudelianda Garay, 1986
 Taprobanea Christenson, 1992

Виды 
Список видов по данным Королевских ботанических садов в Кью по данным на 5.08.09:

 Vanda alpina (Lindl.) Lindl., 1853
 Vanda arbuthnotiana Kraenzl., 1892
 Vanda arcuata J.J.Sm., 1907
 Vanda bensonii Bateman, 1866
 Vanda bicolor Griff., 1851
 Vanda bidupensis Aver. & Christenson, 1998
 Vanda brunnea Rchb.f., 1868
 Vanda celebica Rolfe, 1899
 Vanda chlorosantha (Garay) Christenson, 1992
 Vanda coerulea Griff. ex Lindl., 1847
 Vanda coerulescens Griff., 1851
 Vanda concolor Blume, 1849
 Vanda cristata Wall. ex Lindl., 1833
 Vanda dearei Rchb.f., 1886
 Vanda denisoniana Benson & Rchb.f., 1869
 Vanda devoogtii J.J.Sm., 1932
 Vanda flabellata (Rolfe ex Downie) Christenson, 1985
 Vanda foetida J.J.Sm., 1906
 Vanda furva (L.) Lindl., 1833
 Vanda fuscoviridis Lindl., 1848
 Vanda griffithii Lindl., 1851
 Vanda hastifera Rchb.f., 1876
 Vanda helvola Blume, 1849
 Vanda hindsii Lindl., 1843
 Vanda insignis Blume, 1849
 Vanda jainii A.S.Chauhan, 1984
 Vanda javierae D.Tiu ex Fessel & Lückel, 1990
 Vanda jennae P.O'Byrne & J.J.Verm., 2005
 Vanda lamellata Lindl., 1838
 Vanda leucostele Schltr., 1911
 Vanda lilacina Teijsm. & Binn., 1862
 Vanda limbata Blume, 1849
 Vanda liouvillei Finet, 1912
 Vanda lombokensis J.J.Sm., 1925
 Vanda luzonica Loher ex Rolfe, 1915
 Vanda merrillii Ames & Quisumb., 1932
 Vanda metusalae P.O'Byrne & J.J.Verm., 2008
 Vanda petersiana Schltr., 1918
 Vanda pumila Hook.f., 1890
 Vanda punctata Ridl., 1923
 Vanda roeblingiana Rolfe, 1894
 Vanda scandens Holttum, 1950
 Vanda spathulata (L.) Spreng., 1826
 Vanda stangeana Rchb.f., 1858
 Vanda subconcolor Tang & F.T.Wang, 1974
 Vanda sumatrana Schltr., 1911
 Vanda tessellata (Roxb.) Hook. ex G.Don in J.C.Loudon, 1830
 Vanda testacea (Lindl.) Rchb.f., 1877
 Vanda thwaitesii Hook.f. in H.Trimen, 1898
 Vanda tricolor Lindl., 1847
 Vanda ustii Golamco, 2000
 Vanda vipanii Rchb.f., 1882
 Vanda wightii Rchb.f. in W.G.Walpers, 1864

Природные (естественные) гибриды 
 Vanda × boumaniae J.J.Sm., 1931 (V. insignis × V. limbata)
 Vanda × charlesworthii Rolfe, 1894 (V. bensonii × V. caerulea)
 Vanda × confusa Rolfe, 1902 (V. caerulescens × V. lilacina)

Грексы 
 Miss Joaquim

Межродовые гибриды 
По данным The International Orchid Register.

 Vanda × Acampe = Vancampe
 Vanda × Aeranthes = Vandaeranthes
 Vanda × Aerides = Aeridovanda
 Vanda × Aerides × Arachnis = Burkillara
 Vanda × Aerides × Arachnis × Ascocentrum = Lewisara
 Vanda × Aerides × Arachnis × Ascocentrum × Paraphalaenopsis × Rhynchostylis = Dixuanara
 Vanda × Aerides × Arachnis × Ascocentrum × Renanthera = Engkhiamara
 Vanda × Aerides × Arachnis × Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis = Waiyengara
 Vanda × Aerides × Arachnis × Ascocentrum × Rhynchostylis = Wailaiara
 Vanda × Aerides × Arachnis × Vandopsis = Pehara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum = Christieara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Doritis × Phalaenopsis × Rhynchostylis = Yithoeara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Neofinetia = Micholitzara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Neofinetia × Rhynchostylis = Viraphandhuara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Paraphalaenopsis × Rhynchostylis = Valinara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Phalaenopsis = Isaoara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Phalaenopsis × Rhynchostylis = Waibengara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Renanthera = Robinara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis = Tanara
 Vanda × Aerides × Ascocentrum × Rhynchostylis = Ronnyara
 Vanda × Aerides × Christensonia × Rhynchostylis = Yinwaiara
 Vanda × Aerides × Luisia = Aeridovanisia
 Vanda × Aerides × Neofinetia = Vandofinides
 Vanda × Aerides × Neofinetia × Rhynchostylis = Sanjumeara
 Vanda × Aerides × Paraphalaenopsis × Rhynchostylis = Ponterara
 Vanda × Aerides × Phalaenopsis = Phalaerianda
 Vanda × Aerides × Phalaenopsis × Rhynchostylis = Yeepengara
 Vanda × Aerides × Renanthera = Nobleara
 Vanda × Aerides × Renanthera × Rhynchostylis = Waironara
 Vanda × Aerides × Rhynchostylis = Perreiraara
 Vanda × Aerides × Vandopsis = Maccoyara
 Vanda × Arachnis = Aranda
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum = Mokara
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum × Paraphalaenopsis = Purverara
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum × Paraphalaenopsis × Vandopsis = Lavrihara
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum × Phalaenopsis = Bokchoonara
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum × Phalaenopsis × Vandopsis = Sutingara
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum × Renanthera = Yusofara
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum × Rhynchostylis = Bovornara
 Vanda × Arachnis × Ascocentrum × Vandopsis = Alphonsoara
 Vanda × Arachnis × Christensonia = Moihwaara
 Vanda × Arachnis × Paraphalaenopsis = Parandachnis
 Vanda × Arachnis × Paraphalaenopsis × Renanthera × Vandopsis = Oderara
 Vanda × Arachnis × Phalaenopsis = Trevorara
 Vanda × Arachnis × Phalaenopsis × Renanthera × Vandopsis = Macekara
 Vanda × Arachnis × Renanthera = Holttumara
 Vanda × Arachnis × Renanthera × Trichoglottis = Andrewara
 Vanda × Arachnis × Renanthera × Vandopsis = Teohara
 Vanda × Arachnis × Rhynchostylis = Ramasamyara
 Vanda × Arachnis × Trichoglottis = Ridleyara
 Vanda × Arachnis × Vandopsis = Leeara
 Vanda × Armodorum = Armanda
 Vanda × Armodorum × Ascocentrum = Armandacentrum
 Vanda × Ascocentrum = Ascovandanthe
 Vanda × Ascocentrum = Ascocenda
 Vanda × Ascocentrum × Ascoglossum × Renanthera = Shigeuraara
 Vanda × Ascocentrum × Christensonia = Coronadoara
 Vanda × Ascocentrum × Christensonia × Rhynchostylis = Fuchsara
 Vanda × Ascocentrum × Doritis = Ascovandoritis
 Vanda × Ascocentrum × Doritis × Neofinetia × Rhynchostylis = Laipenchihara
 Vanda × Ascocentrum × Doritis × Phalaenopsis = Vandewegheara
 Vanda × Ascocentrum × Doritis × Phalaenopsis × Renanthera = Paulara
 Vanda × Ascocentrum × Doritis × Phalaenopsis × Rhynchostylis = Meechaiara
 Vanda × Ascocentrum × Doritis × Rhynchostylis = Kippenara
 Vanda × Ascocentrum × Gastrochilus = Eastonara
 Vanda × Ascocentrum × Holcoglossum = Holcenda
 Vanda × Ascocentrum × Holcoglossum × Neofinetia × Rhynchostylis = Mendelara
 Vanda × Ascocentrum × Hygrochilus = Hygrocenda
 Vanda × Ascocentrum × Luisia = Debruyneara
 Vanda × Ascocentrum × Luisia × Rhynchostylis = Pageara
 Vanda × Ascocentrum × Neofinetia = Nakamotoara
 Vanda × Ascocentrum × Neofinetia× Paraphalaenopsis × Rhynchostylis = Hirayamaara
 Vanda × Ascocentrum × Neofinetia × Renanthera = Mizunoara
 Vanda × Ascocentrum × Neofinetia × Renanthera × Rhynchostylis = Knudsonara
 Vanda × Ascocentrum × Neofinetia × Rhynchostylis = Darwinara
 Vanda × Ascocentrum × Neofinetia × Sedirea = Grayara
 Vanda × Ascocentrum × Paraphalaenopsis = Paravandrum
 Vanda × Ascocentrum × Paraphalaenopsis × Phalaenopsis = Meirmosesara
 Vanda × Ascocentrum × Paraphalaenopsis × Renanthera = Stearnara
 Vanda × Ascocentrum × Paraphalaenopsis × Rhynchostylis = Menziesara
 Vanda × Ascocentrum × Phalaenopsis = Devereuxara
 Vanda × Ascocentrum × Phalaenopsis × Renanthera = Stamariaara
 Vanda × Ascocentrum × Phalaenopsis × Rhynchostylis = Himoriara
 Vanda × Ascocentrum × Phalaenopsis × Vandopsis = Bogardara
 Vanda × Ascocentrum × Renanthera = Kagawaara
 Vanda × Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis = Okaara
 Vanda × Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis × Vandopsis = Saplalaara
 Vanda × Ascocentrum × Renanthera × Vandopsis = Onoara
 Vanda × Ascocentrum × Rhynchostylis = Vascostylis
 Vanda × Ascocentrum × Rhynchostylis × Sarcochilus = Leaneyara
 Vanda × Ascocentrum × Rhynchostylis × Seidenfadenia = Lowsutongara
 Vanda × Ascocentrum × Rhynchostylis × Vandopsis = Knappara
 Vanda × Ascocentrum × Seidenfadenia = Ascofadanda
 Vanda × Ascocentrum × Trichoglottis = Fujioara
 Vanda × Ascocentrum × Trichoglottis × Vandopsis = Edara
 Vanda × Ascocentrum × Vandopsis = Wilkinsara
 Vanda × Ascoglossum = Vanglossum
 Vanda × Ascoglossum × Renanthera = Pantapaara
 Vanda × Christensonia = Chrisanda
 Vanda × Doritis = Vandoritis
 Vanda × Doritis × Phalaenopsis = Hagerara
 Vanda × Esmeralda = Esmeranda
 Vanda × Esmeralda × Paraphalaenopsis × Renanthera × Vandopsis = Tomoderara
 Vanda × Esmeralda × Renanthera × Vandopsis = Engsoonara
 Vanda × Holcoglossum = Vandoglossum
 Vanda × Hygrochilus = Hygranda
 Vanda × Luisia = Luisanda
 Vanda × Luisia × Neofinetia = Luivanetia
 Vanda × Luisia × Rhynchostylis = Goffara
 Vanda × Luisia × Sedirea = Luisedda
 Vanda × Neofinetia = Vandofinetia
 Vanda × Neofinetia × Renanthera = Renafinanda
 Vanda × Neofinetia × Renanthera × Rhynchostylis = Chuatianara
 Vanda × Neofinetia × Rhynchostylis = Yonezawaara
 Vanda × Neofinetia × Rhynchostylis × Seidenfadenia = Jisooara
 Vanda × Neofinetia × Sedirea = Neosedanda
 Vanda × Neofinetia × Seidenfadenia = Neofadanda
 Vanda × Paraphalaenopsis = Paravanda
 Vanda × Paraphalaenopsis × Renanthera = Paravandanthera
 Vanda × Paraphalaenopsis × Rhynchostylis = Sweetara
 Vanda × Phalaenopsis = Vandaenopsis
 Vanda × Phalaenopsis × Renanthera = Moirara
 Vanda × Phalaenopsis × Rhynchostylis = Yapara
 Vanda × Renanthera = Renantanda
 Vanda × Renanthera × Rhynchostylis = Joannara
 Vanda × Renanthera × Trichoglottis = Raganara
 Vanda × Renanthera × Vandopsis = Hawaiiara
 Vanda × Rhynchostylis = Vandachostylis
 Vanda × Rhynchostylis × Sarcochilus = Porterara
 Vanda × Rhynchostylis × Sedirea = Rhyndiranda
 Vanda × Rhynchostylis × Seidenfadenia = Rhynchofadanda
 Vanda × Rhynchostylis × Vandopsis = Charlieara
 Vanda × Sarcanthopsis = Vananthopsis
 Vanda × Sarcochilus = Sarcovanda
 Vanda × Sedirea = Vandirea
 Vanda × Seidenfadenia = Seidenanda
 Vanda × Trichoglottis = Trichovanda
 Vanda × Vandopsis = Vanvanda

Болезни и вредители

Ссылки 
 Содержание ванд и межродовых гибридов с их участием
 Томми Льюнггрен. Ванда. Драгоценность среди орхидей

Литература 
 Martin R. Motes, Alan L Hoffman. 2004. Vandas: their botany, history, and culture. 140 c.
 Choy Sin Hew, Tim Wing Yam, Joseph Arditti. 2002. Biology of Vanda Miss Joaquim. 259 с.
 David L. Grove, et al. : Vandas and Ascocendas and Their Combinations With Other Genera (1995) ISBN 0-88192-316-8
 Motes M., Vandas. Their botany, history, and culture. Timber Press, Oregon, 1997

Примечания 

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии